Shopping Downtown — shopping center no Rio de Janeiro, Brasil
 Downtown (canção de Anitta e J Balvin)
 Downtown (canção de Lady Antebellum)
 Downtown (canção de Petula Clark)
 Downtown Athletic Club
 Downtown Records

Ver também 
 Centro financeiro

Desambiguações de música